

События 
 1757—1762 — Премьер-министр Великобритании Томас Ньюкасл (вторично).
 Октябрь — взятие Берлина австрийскими войсками в ходе Семилетней войны.
 Лето — Русская армия вступила в Восточную Пруссию. Август — Победа русских войск над прусскими при Гросс-Егерсдорфе. Ноябрь — Победа Фридриха над французами в битве при Росбахе.
 1757—1772 — Мамлюкский правитель Египта Али-бей Аль-Кабир (1728—1773).
 1757—1774 — Султан Турции Мустафа III.
 1757—1758 — Поход Ахмед-шаха афганского. Ахмед распространил свою власть на Сирхинд, разграбил Дели и оставил Моголу лишь номинальную власть.
 1757—1779 — Непрерывные войны в Хивинском ханстве между туркменскими и узбекскими феодалами.
 Январь — Англичане заняли Калькутту, разбили войска наваба. 9 февраля — Мирный договор. Сурадж предоставил компании дополнительные привилегии и обязался возместить убытки. Клайв напал на Чандернагор и изгнал оттуда французов. Он организовал заговор против Сураджа (командующий бенгальскими войсками Мир Джафар, банкир Омичанд и другие).
 23 июня — В сражении у Плесси войска английской Ост-Индской компании одержали победу над бенгальской армией. Разгром бенгальцев. Сурадж-ад-Даула попал в плен и был казнён. Мир Джафар стал навабом, подписав кабальный договор с компанией. Наваб Ауда Шуджа ад-Даула вторгся в Бенгалию, но его войска были разгромлены сипаями и англичанами.
 5 декабря — Победа Фридриха II над австрийскими войсками Карла Лотарингского при Лейтене.
 Поход цинских войск на джунгаров. Занятие Ямату, Кульджи. Амурсана бежал в Россию, где и умер.
 Закрытие всех портов Китая (кроме Кантона) для иностранной торговли. Фактории европейцев ликвидированы, въезд в Китай иностранцев запрещён.
 Мангку-Негоро, удовлетворившись обещаниями и некоторыми уступками, пошёл на соглашение с голландцами. Конец восстания на Яве.
Основан уральский город Кыштым

Наука

Музыка

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1757 году
 11 января — Александр Гамильтон, или 11 января, 1755 Года
 30 мая — Генри Эддингтон, премьер-министр Великобритании в 1801 — 1804 годах (ум. 1844)
 6 сентября — Мари Жозеф Поль Ив Рош Жильбер дю Мотье, маркиз де Ла Файет, французский политический деятель, участник американской войны за независимость, Великой французской революции и июльской революции 1830 года. (ум. 1834)
 9 октября — Карл X, Король Франции в 1824—1830 годах (ум. 1836).
 21 октября — Пьер Франсуа Шарль Ожеро, французский военачальник периода Революционных и Наполеоновских войн, маршал Франции (ум. 1816).
 26 октября — Чарльз Пинкни, губернатор Южной Каролины.
 28 ноября — Уильям Блейк, английский поэт и художник.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1757 году
 5 декабря — Иоганн Эрнст Гебенштрейт (род. 1703), немецкий врач и анатом; доктор медицины, профессор Лейпцигского университета, член Леопольдины.

См. также

Примечания